Йончев — фамилия; имеет женскую форму Йончев.
 Йончев, Илия Манчов (в монашестве Кирилл; 1920—2007) — епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Питтсбургский, Западно-Пенсильванский и Болгарской епархии.
 Йончева, Соня (род. 1981) — болгарская оперная певица (сопрано).